Vlinders uit de familie van de Lycaenidae
 Bisschopstangare, een vogelsoort
 Leerlingen van het Onze-Lieve-Vrouwinstituut Pulhof
 Een blauwtje lopen, niet slagen bij een liefdesaanzoek, als het ware een blauwe plek oplopen
 Blauwtjes (Breda), een straat in Breda

Zie ook 
 Palmtangare of krontoblauwtje, een vogelsoort